Southern District FC (celým názvem: Southern District Recreation & Sports Association Ltd.; ) je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí ve zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkongu. Založen byl v roce 2002. Klubové barvy jsou červená, černá a bílá. Od sezóny 2012/13 působí v hongkongské nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Aberdeen Sports Ground s kapacitou 9 000 diváků.

Historické názvy 

 2002 – Southern District FC (Southern District Football Club)
 2013 – Royal Southern FC (Royal Southern Football Club)
 2014 – Southern District FC (Southern District Football Club)
 2015 – Kwoon Chung Southern FC (Kwoon Chung Southern Football Club)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 2002–2008: Hong Kong Third 'District' Division League
 2008–2010: Hong Kong Third 'B' Division League
 2010–2012: Hong Kong Second Division League
 2012–2015: Hong Kong First Division League
 2015– : Hong Kong Premier League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 

Hongkongské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2002